Руота д’Оро (, ), официально Руота д’Оро–Гран-при Феста дель Пердоно () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам итальянской коммуны Террануова-Браччолини. 

С 1978 по 1990 год проводилась как многодневная. C 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour. С 2013 года к участию в гонке допускаются только гонщики возрастом от 19 до 23 лет.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Руота д’Оро на Memoire-du-cyclisme
 Руота д’Оро на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования в Тоскане
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1978 года